Shaman’s Harvest — американская рок-группа, образованная в округе Джефферсон, штат Миссури, в 1996 году. Наиболее известны синглом «Dragonfly» с альбома Shine. Композиция занимала 34 позицию рейтинга журнала Billboard.

В начале 2010 года группа записала песню «Broken Dreams» для звезды федерации рестлинга Дрю Макинтайра. Песня была выпущена на ITunes 30 ноября 2010 года. В январе 2011 года группа подтвердила, что они записали ещё две композиции для WWE: «End of Days» и «Anger».

Песня «Dragonfly» также включена в саундтрек фильма Legendary.

Состав 
 Нэйтан Хант — вокал
 Джош Хамлер — ритм-гитара
 Мэтт Фишер — бас-гитара
 Джо Харрингтон — ударные
 Деррик Шип — ведущая гитара

Дискография 
Альбомы
 Last Call for Goose Creek (1999)
 Synergy (2002)
 March of the Bastards (2006)
 Shine (2009)
 Smokin’ Hearts & Broken Guns (2014)
 Red Hands Black Deeds (2017)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 
 ReverbNation page

Рок-группы США
Группы альтернативного метала США
Группы постгранжа из США
Музыкальные коллективы из Миссури